Hégésippe Jean Légitimus (1868-1944), conseiller général et maire de Pointe-à-Pitre.
 Gésip Légitimus (1930-2000), fils de l'actrice Darling Légitimus et petit-fils du premier.